Theresienwiese (terrein), een festivalterrein in München
Theresienwiese (metrostation), een station van de metro van München